Die K League 2012 war die 13. Auflage der höchsten südkoreanischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 3. März 2012 und endete am 2. Dezember 2012.

Titelverteidiger war Jeonbuk Hyundai Motors, der in dieser Saison den zweiten Platz hinter dem FC Seoul erreichen konnte. Absteigen mussten am Ende der Saison der Gwangju FC und der Sangju Sangmu FC

Teilnehmer der Saison 2012

Abschlusstabellen

Vorrunde

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Torschützenliste

Weblinks 
 
 Ergebnisse und Tabellen auf scoresway.com

2012
Fußballsaison 2012